

Astronomia
7716 Ube – asteroide della fascia principale

Geografia
Ube – città della prefettura di Yamaguchi (Giappone)

Sigle
Unsolicited bulk email – email non richiesta in grandi quantità, spam
Università Bocconi Editore

Altro
Ube – altro nome della Dioscorea alata, igname
Ube cake – dolce filippino
Ube Kōsan – azienda chimica giapponese